Пивонька, Михал (род. 1966) — чешский хоккеист, чемпион мира 1985 года
 Пивонька, Витезслав (род. 1969) — чрезвычайный и полномочный посол Чехии в России
 Пивонька (река)